Die Divizia Națională 2006/07 war die 16. Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 2. Juli 2006 und endete am 25. Mai 2007. Vom 23. November 2006 bis 2. März 2007 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum siebenten Mal Sheriff Tiraspol.

Modus 
Die 10 Mannschaften traten an insgesamt 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an. Absteiger gab es nicht, da die Liga im folgenden Jahr auf 12 Vereine aufgestockt wurde.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Moldova 2006/07 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

200607
Fußballsaison 2006/07